Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1951. godinu je šesti put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Hrvatska liga

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1951